Nikkanen ist der Familienname folgender Personen:

Marcus Nikkanen (1904–1985), finnischer Eiskunstläufer
Minna Nikkanen (* 1988), finnische Stabhochspringerin
Yrjö Nikkanen (1914–1985), finnischer Speerwerfer